Moala (Fiji), eiland behorend bij Fiji
Moala-eilanden, groep van drie eilanden waarvan het eiland Moala deel uitmaakt
Moala (geslacht), geslacht van boktorren